Nuerlut bezeichnet:
 Nuerlut (Inselgruppe, Aasiaat), Inselgruppe im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Nuerlut (Inselgruppe, Ilulissat), Inselgruppe im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Nuerlut (Inselgruppe, Maniitsoq), Inselgruppe im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Nuerlut (Inselgruppe, Nuuk), Inselgruppe im Distrikt Nuuk, Grönland
 Nuerlut (Inselgruppe, Sisimiut), Inselgruppe im Distrikt Sisimiut, Grönland